Малеструа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 65 км на південний захід від Ренна, 34 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2359,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Малеструа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Малеструа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан